Pulau Tikus är en ö i Indonesien.   Den ligger i provinsen Papua Barat, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Pulau Tikus är platt. Öns högsta punkt är  meter över havet.

Kommentarer

Källor 

Öar i Papua Barat